obrót w matematyce
 obrót bitowy
 obrót dewizowy
 obrót giełdowy
 obrót nieruchomościami rolnymi
 obrót rolny
 obrót pieniężny
 obrót pozagiełdowy
 obrót płatniczy
 obrót składowy
 obrót synchroniczny
 obrót towarowy
 obrót uszlachetniający
 obrót zewnętrzny na główkę
 obrót w ekonomii
 obrót w prawie
 obrót w koszykówce

Zobacz też 
 grupa obrotów
 rotacja